

Вест-Ньютон — місто, штат Пенсільванія
 Вест-Ньютон — селище, штат Массачусетс